XEP steht als Abkürzung für:

 XEP von RenderX als PDF-Prozessor
 XMPP Extension Protocols (kurz XEP, dt. etwa „XMPP-Erweiterungsprotokolle“) beschreiben offizielle Erweiterungen des Extensible Messaging and Presence Protocol (Erweiterungsprotokoll)

XEP